Куцбах () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Куцбах, Франц Карл (1875—1942) — немецкий инженер-механик.
  (1873—1942) — немецкий архитектор.